Lieber peut désigner :

Un nom de famille 

 Charles M. Lieber (1959-), chimiste américain ;
 Ernst Lieber (1838-1902), homme politique prussien ;
 Francis Lieber (mort en 1872) ;
 1863, Lieber Code durant la guerre de Sécession ;
 Jeffrey Lieber (né en 1969), scénariste de séries télévisées ;
 Larry Lieber (né en 1931), auteur et éditeur de bandes dessinées ;
 Lillian Rosanoff Lieber (1886-1986), mathématicienne et auteure russo-américaine ;
 Stanley Martin Lieber, le vrai nom de Stan Lee (1922-2018), scénariste de bandes dessinées.

 Margaux Lieber, personnage de fiction dans le feuilleton Plus belle la vie

En musique classique 
 1679 : Oh du lieber Augustin, chanson

Une cantate 
 1723 : Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben
 1724 : 
 Schau, lieber Gott, wie meine Feind
 O zittre nicht, mein lieber Sohn

Au cinéma 
 1922 : Oh, du lieber Augustin
 1931 : Dann schon lieber Lebertran, court métrage
 1981 : Ach du lieber Harry

Articles connexes 
 Paronymie : Lieder